Грос (міра рахунку)
 Карой Грос — угорський партійний, політичний і державний діяч
 Паскаль Грос — німецький футболіст, півзахисник англійського клубу «Брайтон енд Гоув».

Див. також 
 Гросс